

Politica 
 Franz Gruber (1877-1937) – politico tedesco
 Franz Gruber (1888-1949) – politico austriaco
 Franz Gruber (1900-1957) – politico tedesco
 Franz Gruber (1935) – politico tedesco
 Franz Gruber (1956) – politico austriaco

Altro 
 Franz Xaver Gruber (1797-1863) – compositore austriaco
 Franz Xaver Gruber (1801-1862) – pittore austriaco
 Franz Gruber (1837-1918) – architetto austriaco
 Franz Gruber (1942) – veterinario tedesco
 Franz Gruber (1959) – sciatore alpino austriaco
 Franz Gruber (1967) – calciatore austriaco